Paul Wenz ist der Name folgender Personen:

* Paul Wenz (Schriftsteller) (Pseudonym Paul Warrego; 1869–1939), französisch-australischer Farmer, Wollhändler und Schriftsteller
 Paul Wenz (Architekt) (1875–1965), deutscher Architekt und Baubeamter